|}
Die Ferrovia Cumana (etwa: „Eisenbahn nach Cumae“) ist eine normalspurige Bahnstrecke in Italien. Sie verbindet die Großstadt Neapel mit ihren westlichen Vororten an der Küste, darunter Pozzuoli.

Geschichte 
Die Strecke wurde in mehreren Etappen zwischen 1889 und 1890 eröffnet.

Literatur

Weblinks

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Kampanien